Markéta Minsterberská (25. srpna 1473, Vratislav – 28. června 1530, Dessau) byla sňatkem s knížetem Arnoštem I. anhaltskou kněžnou a od roku 1516 vládla jako regentka za své nezletilé syny.

Život 
Markéta se narodila jako čtvrté dítě a nejstarší dcera knížete Jindřicha I. staršího z Minsterberka, syna českého krále Jiřího z Poděbrad, a jeho manželky Uršuly Braniborské. Od rodičů získala přísně náboženské vzdělání. V roce 1494 se v jednadvaceti letech provdala za knížete Arnošta I. Anhaltského z linie Anhalt-Zerbst. Poté, co vymřely další linie rodu Anhaltů, mohl Arnošt poprvé od roku 1252 sjednotit anhaltské knížectví. Jejich sídlo bylo v Dessau.

Arnošt v roce 1516 zemřel a Markéta převzala regentství za své nezletilé syny Jana IV. a Jiřího III. Její regentská vláda byla charakteristická hospodárností a hlubokou religiozitou. Striktně vzdorovala reformaci, která se začala v roce 1517 šířit ze sousedního Wittenbergu. Spojence našla ve svém bratranci Albrechtovi, který byl arcibiskupem v Magdeburgu. V roce 1525 Markéta založila desavskou ligu, alianci katolických knížat vzdorujících reformaci. Její nejstarší syn Jan IV., který se stal v roce 1522 spoluregentem, a její druhý syn Jiří, který se stal později spoluvládcem jako Jiří III., již navázali kontakty s Martinem Lutherem, reformaci však v knížectví zavedli až roku 1534, již po Markétině smrti.

Kněžně Markétě se podařilo znovu získat některá panství ležící východně od Wörlitzu, která byla v zástavě saského kurfiřtství. Z toho důvodu byl po ní pojmenován Folwark Münsterberg v Griesenu.

Potomci 
Z dvaadvacet let trvajícího manželství se narodili čtyři synové:

 Tomáš (*/† 1503)
 Jan (4. září 1504 – 4. února 1551), anhaltsko-zerbstský kníže, ⚭ 1534 Markéta Braniborská (1511–1577)
 Jiří Anhaltský (15. srpna 1507 – 17. října 1553), svobodný a bezdětný
 Jáchym Anhaltský (7. srpna 1509 – 6. prosince 1561), svobodný a bezdětný

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Anhaltské vévodkyně
Minsterberkové
Anhaltsko-Zerbstští
Německé princezny
Regenti
Narození v roce 1473
Narození 25. srpna
Narození ve Vratislavi
Úmrtí v roce 1530
Úmrtí 28. června
Úmrtí v Dessau
Ženy